José Antonio Moreno puede referirse a:

 José Antonio Moreno (1812-1865) Fundador de Taltal (1858) por Decreto Supremo Nº 91 de Manuel Montt.
 José Antonio Moreno Jurado (1946-), escritor español;
 José Antonio Moreno Ruffinelli (1939-), diplomático paraguayo;
 José Antonio Moreno (1976-), presentador y músico español;
 José Antonio Moreno, escultor que realizó la obra del Parque de los Poetas en Cali en 1995;
 José Antonio Moreno Montoya (conocido como JAM Montoya), fotógrafo español.